Le Lupang Hinirang (fr. 'Terre Choisie') est l'hymne national des Philippines. La musique est composée par Julian Felipe et les paroles originales (en espagnol) par Jose Palma. Originellement, la musique était une marche pour les soldats de Cavite. Mais après un an, les paroles s'en sont détachées.

Paroles

Version officielle en philippin 
Les paroles en tagalog (philippin), dérivées des originaux en espagnol, ont été proposées par Ildefonso Santos en 1958, et ont été révisées en 1963.

Traduction en français 
Pays enchanteur,
Perle de l'Orient,
La flamme de l'amour
Est ardente dans ton cœur.
 
Terre élue,
Berceau des braves,
L'oppression de la tyrannie
Ne sera jamais tolérée.
 
Dans la mer et la montagne,
Dans la brise et le ciel bleu,
Poèmes et chants expriment les splendeurs
De la liberté chérie.
 
Le scintillement de ton étendard
Brille de tous ses feux,
Ses étoiles et son soleil
Jamais ne s'éteindront.
 
Terre de lumière, de gloire et d'amour,
Le paradis naît dans tes bras.
C'est notre joie de mourir pour toi
Lorsque sévit l'oppresseur.

Original en espagnol 
La version espagnole, écrit par José Palma en 1899, est la version originale du texte. 
Tierra adorada
Hija del sol de Oriente,
Su fuego ardiente
En ti latiendo está.

Patria de amores!
Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hallarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón, que en las lides
La victoria iluminó,
No verá nunca apagados
Sus estrellas y su sol.

Tierra de dichas, del sol y amores,
En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.

Version en anglais 
Cette version a été traduite en anglais à partir de la version espagnole en 1938 par Camilo Osías et al.
Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy
Cradle of noble heroes
Ne’er shall invaders
Trample thy sacred shores.

Ever within thy skies and through thy clouds
And o’er thy hills and seas
Do we behold the radiance feel the throb
Of glorious liberty.

Thy banner dear to all our hearts
Its sun and stars alight
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might!

Beautiful land of love, o land of light
In thine embrace ’tis rapture to lie
But it is glory ever, when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die.

Références 

Hymne national
Musique philippine
Symbole des Philippines